Вартоломити се могу односити на:
 Вартоломити (Јерменија), братство монаха у Јерменији
 Вартоломити (Немачка), удружење немачких свештеника